Šušanj (în ) este un oraș din comuna Bar, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 2212 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1324 de locuitori).

Până în 1918, a fost punctul cel mai sudic al Imperiului Austro-Ungar. Granița trecea la sud de localitate (care atunci aparținea de Sutomore), fiind reprezentată de râul Željeznica.

Demografie 
În orașul Šušanj locuiesc 1581 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 34,4 de ani (33,8 la bărbați și 35,0 la femei). În localitate sunt 646 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,41.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 

 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (-{Fallingrain}-)
 Satelitska mapa (-{Wikimapia}-)
 Gugl satelitska mapa (-{Maplandia}-)
 Plan naselja na mapi (-{Mapquest}-)

Localități din comuna Bar
Orașe din Muntenegru